Pacholski ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadiusz Pacholski (1964–2021), polnischer Schriftsteller
 Henry Pacholski (1949–1978), deutscher Rocksänger
 Lothar Pacholski (1938–2005), deutscher Fußballspieler
 Michał Pacholski (* 1985), polnischer Politiker